De Hartwall Arena staat op een centraal punt in Helsinki, op een steenworp afstand van het stadscentrum.
Hier worden voornamelijk congressen, popconcerten en sportwedstrijden, zoals schaatskampioenschappen en ijshockeytoernooien, gehouden. De Hartwall Arena ontleent haar bekendheid voornamelijk aan de grote ijsbaan die het centrum biedt.
Door de overwinning van de Finse Band Lordi stond in mei 2007 de Hartwall Arena in het teken van het Eurovisiesongfestival 2007. De Hartwall Arena is ook de thuisbasis van ijshockeyclub Jokerit. In 2012 en in 2013 werd hier samen met de Ericsson Globe in Stockholm het Wereldkampioenschap ijshockey georganiseerd.

Externe link 
 Hartwall Arena

Sportaccommodatie in Helsinki
IJshockeystadion in Finland